André Bay est le nom de :
 André Bay, réalisateur français de courts-métrages (Amour et profanation, Austerlitz 21-22, La Méthode Crollington) ;
 Constant Drunet dit André Bay (1890-1933), auteur, directeur de scène au Casino de Paris et coauteur des chansons de Mistinguett et Joséphine Baker. Il est le cousin de Noël Roquevert.
 André Bay (1916-2013), ancien directeur littéraire des éditions Stock, traducteur et écrivain français.